Gát György (1947) rendező
 Gát György (1961) matematikus, az MTA doktora